Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Астана-1964» с 1964 года (в этот год клуб получил профессиональный статус и выступал под названием «Динамо» Целиноград) по настоящее время. В нём представлены сведения обо всех достижениях клуба в крупных турнирах, а также о лучших бомбардирах команды в каждом сезоне. Бомбардиры, отмеченные жирным шрифтом, также были лучшими бомбардирами в чемпионате/первенстве. Статистика выступлений клуба в турнирах вроде Кубка Совмина КазССР, Кубка Содружества не включена в данный список.
«Астана-1964» выиграл чемпионат Казахстана — 3 раза, Кубок Казахстана — 3 раза, Кубок Казахской ССР — 2 раза.

СССР  (1964-1991)

Казахстан  (1992—2014)

Выступление в международных турнирах 

Участник Лиги чемпионов УЕФА (2002/03), (2007/08). Участник Кубка УЕФА (2003/04). Участник Кубка чемпионов Содружества (2001, 2002).

Расшифровка сокращений 
 М = Количество матчей
 В = Количество побед
 Н = Количество ничьих
 П = Количество поражений
 О = Количество очков
 Место = итоговое место
 1/64 = 1/64 финал
 1/32 = 1/32 финал
 1/16 = 1/16 финал
 1/8 = 1/8 финал
 1/4 = Четвертьфинал
 1/2 = Полуфинал

Примечания 

ФК «Женис»
 
Астана-1964
Списки:Футбол в Казахстане